«Всемирная литература» — издательство при Наркомпросе, организованное в 1919 году по инициативе и при ближайшем участии М. Горького.

Заведовал издательством А. Н. Тихонов. Горький привлёк к работе в издательстве многих крупнейших деятелей русской культуры. В коллегию, которая редактировала переводы, входили А. Блок и М. Лозинский. Китайский отдел возглавлял академик В. Алексеев, монгольский — академик Владимирцев, арабский — академик Крачковский, персидский — академик С. Ольденбург. Активно участвовали: Зиновий Гржебин, К. Чуковский, Е. Замятин, А. Волынский, Николай Гумилёв, А. Левинсон,  Е. М. Браудо и другие.

«Всемирная литература» собиралась издавать лучшие произведения мировой художественной литературы XVIII—XX веков. Горький предполагал, что изданные книги составят «обширную историко-литературную хрестоматию, которая даст читателю возможность подробно ознакомиться с возникновением, творчеством и падением литературных школ, с развитием техники стиха и прозы, со взаимным влиянием литератур различных наций и вообще всем ходом литературной эволюции в её исторической последовательности».

С этой целью было намечено издание двух серий книг: основной и народной библиотек, со вступительными очерками, историко-литературными примечаниями, библиографическими справками и т. п. Основная серия в целом составила бы систематически подобранную библиотеку, способную служить не только для чтения, но и как пособие по изучению мировой литературы. Основная серия намечалась примерно в количестве 1500 томов, по 20 печатных листов в каждом. Серия народной библиотеки, предназначенная для массового читателя, помимо основных произведений мировой литературы, включала и произведения занимательные, исторические, авантюрные, юмористические и т. д. Количество книг народной библиотеки должно было составить 2500 томов, около 4 печатных листов каждый. Выходили также серии «Новости иностранной литературы», «Серия детских книг».

Основание и деятельность издательства «Всемирная литература» в 1918—1920 годах целиком опирались на технический потенциал типографии «Копейка» — крупнейшей в России.

Однако условия полиграфического производства в первые годы после революции 1917 года не были благоприятны для осуществления поставленных задач, а издательские планы могли быть осуществлены лишь в незначительной мере.

Так, за все время существования издательства (до 1924) были изданы, как в новых, так в старых, но заново проредактированных переводах, избранные произведения литературы: Англии и Америки (Байрон, Диккенс, Кольридж, Дж. Лондон, Джозеф Конрад, Эдгар По, Роберт Саути, В. Скотт, Э. Синклер, Марк Твен, Уитмен, Оскар Уайльд, Уэллс, Бернард Шоу и другие), Австрии, Германии, Скандинавских стран, Голландии, Швейцарии (Герман Банг, Лили Браун, Гейерстам, Генрих Гейне, Э. Т. А. Гофман, Ф. Грильпарцер, Г. Клейст, Новалис, Шамиссо, Ф. Шиллер и др.), Франции, Италии, Испании, Португалии, Бельгии и Латинской Америки (Д’Аннунцио, Бласко Ибаньес, Бальзак, Беранже, Верхарн, Вольтер, Гольдони, Э. Гонкур, К. Гоцци, В. Гюго, А. Доде, Эмиль Золя, Ш. де-Костер, К. Лемонье, Лесаж, П. Мериме, Октав Мирбо, Ж. Мишле, А. де Ренье, Р. Роллан, Стендаль, Флобер, Анатоль Франс и др.).

Кроме того, «Всемирной литературой» изданы некоторые произведения восточных литератур (Аравия, Персия, Турция, Монголия, Китай, Япония). Из памятников античной литературы вышли переводы: «Сатирикона» Петрония и древнегреческого романа «Левкиппа и Клитофонт» Ахилла Татия Александрийского. Всего издательством выпущено около 120 томов.

Издательство выпускало журналы «Современный Запад» и «Восток».

Своеобразной достопримечательностью «Всемирной литературы» была торговка Роза Васильевна.

В 1924 году издательство «Всемирная литература» было объединено с Ленгизом.

См. также 
 Библиотека всемирной литературы

Примечания

Источники

Ссылки 
 
 Голубева О. Д. Горький-издатель. М., 1968
 И. Ф. Мартынов. Гумилев и «Всемирная литература»; Список переводов, выполненных Н. С. Гумилевым для издательств «Всемирная литература» и З. Гржебина / Гумилевские чтения // Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 15. Wien, 1984. С. 77-96.

Издательства, основанные в 1919 году
Издательства России
Организации, закрытые в 1924 году
Максим Горький